Städte im Bundesstaat New York der Vereinigten Staaten können den Status einer City oder den einer Town haben. Die Citys finden sich in dieser Liste nicht, sondern in der Liste der Citys im Bundesstaat New York. Orte mit dem Status einer Town sind hier aufgeführt. Dabei kommt es nicht auf die Zahl der Einwohner an – nicht wenige Towns sind von weniger als 1.000 Einwohnern bewohnt. Die Liste ist nicht vollständig, aber alle Towns mit mehr als 10.000 Einwohnern sind in der Liste enthalten.

Belege 

!
New York